Aryna Sabalenka era la campionessa in carica, ma ha deciso di non partecipare.

In finale Anett Kontaveit ha sconfitto Maria Sakkarī con il punteggio di 6-2, 7-5.

Teste di serie  
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Iga Świątek (semifinale)
  Petra Kvitová (semifinale)
  Belinda Bencic (quarti di finale)
  Maria Sakkarī (finale)
  Anastasija Pavljučenkova (secondo turno)

  Angelique Kerber (primo turno)
  Elena Rybakina (quarti di finale)
  Karolína Muchová (ritirata)
  Paula Badosa (secondo turno)

Wildcard 

  Caroline Garcia (primo turno)
  Tereza Martincová (quarti di finale)

  Jeļena Ostapenko (secondo turno)
  Kateřina Siniaková (primo turno)

Qualificate 

  Anastasija Potapova (secondo turno)
  Magda Linette (secondo turno)
  Océane Dodin (primo turno)

  Anastasija Zacharova (primo turno)
  Ana Konjuh (primo turno)
  Fiona Ferro (primo turno)

Lucky Loser 

  Anna Blinkova (primo turno)

  Varvara Gračëva (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

J&T Banka Ostrava Open 2021